Divizia A se poate referi la următoarele competiții sportive:
Baschet
Divizia A (baschet masculin) - prima ligă a baschetului masculin din România.
Divizia A (baschet feminin) - prima ligă a baschetului feminin din România

Fotbal
Divizia A, fotbal - numele sub care a fost cunoscută prima ligă a fotbalului masculin din România până în 2006
Divizia "A" - numele ligii secunde de fotbal masculin din Republica Moldova.

Handbal
Divizia A - numele sub care a fost cunoscută prima ligă a handbalului masculin din România până în 1997.
Divizia A - numele sub care a fost cunoscută prima ligă a handbalului feminin din România până în 1997.
Divizia A (handbal masculin) - numele ligii secunde de handbal masculin din România.
Divizia A (handbal feminin) - numele ligii secunde de handbal feminin din România.

Volei
Divizia A1 de volei masculin - prima ligă a voleiului masculin din România.
Divizia A1 de volei feminin - prima ligă a voleiului feminin din România.
Divizia A2 Masculin - liga secundă a voleiului masculin din România.
Divizia A2 Feminin - liga secundă a voleiului feminin din România.